Се́ргиевское Пе́рвое — одно из двух соседних сёл в Краснинском районе Липецкой области.

Сергиевское расположено на правом берегу реки Красивой Мечи при впадении в неё реки Семенек. Связано с районным центром селом Красным прямой автомобильной дорогой (через село Ищеино).

Село Сергиевское возникло в XVII веке. Прежде называлось Кра́сным Ве́рхом (см. также Жаркий Верх). Между 1705 и 1724 годами здесь была построена Сергиевская церковь, после чего название стало меняться на Сергиевское. Позже, в 1885 году, церковь Сергия Радонежского была возведена в камне; сегодня это .

Население

Переселенцы 
В 1769 году группа крестьян села из-за малоземелья перешла в Воронежскую губернию и основала там село Каменно-Верховка.

Примечания

Источники 
 

Населённые пункты Краснинского района (Липецкая область)